Луј, војвода од Гијене (Париз, 22. јануар 1397- Париз, 18. децембар 1415) је био дофен Француске. Био је син Шарла VI и Изабеле од Баварске.

Породично стабло 

Рођени 1397.
Умрли 1415.
Дофени